Kamenná steht für: 

 Kamenná (Steine), ein Ort im tschechischen Okres Šumperk
 Kamenná nad Oslavou, ein Ort im tschechischen Okres Třebíč
 Kamenná u Jihlavy, ein Ort im tschechischen Okres Jihlava 
 Kamenná u Trhových Svinů, ein Ort im tschechischen Okres České Budějovice
 Kamenná (Jílové u Děčína) (Gesteinigt), eine Ortschaft der tschechischen Stadt Jílové u Děčína
 Kamenná (Krásná) (Steinpöhl), Ortsteil von Krásná, Okres Cheb
 Kamenná (Berg), ein 735 m hoher Berg in der Brdská vrchovina

Siehe auch:

 Kamenné (Skorošice) (Steingrund), eine Wüstung in der tschechischen Gemeinde Skorošice